Coschütz ist der Name folgender Orte:

 Coschütz (Dresden), Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Coschütz/Gittersee, statistischer Stadtteil von Dresden
 Coschütz (Elsterberg), Stadtteil von Elsterberg im Vogtlandkreis, Sachsen

Siehe auch:
 Neucoschütz